biota w ekologii – wszystkie organizmy danego regionu geograficznego w określonym czasie
 biota wschodnia – roślina  iglasta z rodziny cyprysowatych
 Biota (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii.